Havij foi uma ferramenta automatizada de injeção SQL que ajudava os pentests a encontrar e explorar vulnerabilidades de injeção SQL em uma página web. Desenvolvido pela ITSecTeam, o Havij tinha o objetivo de deixar páginas da web mais seguras, ao testar se há ou não, possibilidade de invasão.

Dois Lados
O Havij poderia ser usado tanto para o bem, quanto para o mal.

Se o programa for usado por um profissional, ele pode ajudar os hosts e o dono do site, mas como o programa apresenta informações sigilosas, qualquer um que tenha conhecimento de como usar o programa, pode descobrir dados sigilosos, como senhas e contas de usuários. Com essas informações, o cracker pode alterar senhas, apagar o domínio e desfigurar totalmente o site vítima.

Descontinuado 
Havij foi descontinuado no final de 2014. Em janeiro de 2015 o site da ITSecTeam foi fechado, encerrando todas as atividades.

Databases Compatíveis
 MsSQL 2000/2005 with error		
 MsSQL 2000/2005 no error union based		
 MsSQL Blind		
 MySQL time based		
 MySQL union based		
 MySQL Blind		
 MySQL error based		
 MySQL time based		
 Oracle union based		
 Oracle error based		
 PostgreSQL union based		
 MsAccess union based		
 MsAccess Blind		
 Sybase (ASE)		
 Sybase (ASE) Blind

Ligações Externas
 Site Oficial 

 Informações sobre o Havij

Ferramentas de programação de computador